Padres steht für:

 Campo dos Padres, Hochebene in Brasilien
 Los Padres National Forest, National Forest in Kalifornien, USA
 San Diego Padres, US-amerikanische Baseballmannschaft